Question d'honneur, film franco-italien de Luigi Zampa, sorti en 1966.
 Question d'honneur (A Matter of Honor), épisode 4 de la saison 5 de Columbo diffusé en 1976 ;
 Question d'honneur (A Matter of Honor), épisode 8 de la saison 2 de Star Trek : La Nouvelle Génération diffusé en 1989 ;
  Question d'honneur, court-métrage de Richard Aujard sorti en 1997.

Voir aussi